Ремір-Монжолі () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана. Населення —  осіб (2017).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7300 км на південний захід від Парижа, 7 км на південний схід від Каєнни.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Ремір-Монжолі

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гвіана